Уголки () — село в Зерендинском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Сарыозекского сельского округа. Код КАТО — 115677800.

География 
Село расположено на северо-западе района, в 63 км на северо-запад от центра района села Зеренда, в 6 км на юго-запад от центра сельского округа села Акан.

Улицы 

 ул. Аккайын,
 ул. Байтерек,
 ул. Бейбитшилик,
 ул. Карагайлы,
 ул. Теректы,
 ул. Шиели.

Ближайшие населённые пункты 

 село Акан в 6 км на юго-востоке,
 село Баратай в 6 км на севере,
 село Антоновка в 10 км на юго-западе,
 село Лавровка в 17 км на северо-западе.

Население 
В 1989 году население села составляло 237 человек (из них казахов 54%, немцев 21%).

В 1999 году население села составляло 219 человек (119 мужчин и 100 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 176 человек (95 мужчин и 81 женщина).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Зерендинского района